Varennes är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Varennes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Varennes är platt. Den högsta punkten i närheten är Mont Saint-Bruno,  meter över havet,  km sydost om Varennes. Runt Varennes är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Longueuil,  km söder om Varennes. 

Trakten runt Varennes består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec